Лубяное — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Лубяное — село в Аламудунском районе Чуйской области.

Россия 
 Лубяное — деревня в Шацком районе Рязанской области.

См. также 
 Лубьяное
 Лубяной